Сергей Наильевич Гимаев (1 января 1955, Пружаны, Брестская область — 18 марта 2017, Тула) — советский хоккеист и тренер, российский спортивный комментатор. Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер России (1992).

Биография 
Отец, Наиль Зямгутдинович Гимаев, родился в деревне Какрыбашево, Туймазинский район Башкирской АССР. По профессии — военный летчик. После войны служил на Украине, где познакомился с женой. Вскоре молодая семья переехала в Польшу, где стоял авиаполк, там родилась дочь. После — в Белоруссию, где родился Сергей. Затем семья до 1961 года жила на Камчатке. После демобилизации отца они переехали в Уфу.

С детства занимался многими видами спорта. Но сильнее всего его увлек хоккей с шайбой, которым он начал заниматься с 11 лет. Тренировался в школе ХК «Салават Юлаев», прошёл путь от юношеской команды до взрослой. Одновременно с этим учился на вечернем отделении Уфимского государственного авиационного института.

Через некоторое время был призван в ряды Советской Армии. Службу проходил в Оренбургской области, где находился месяц. Потом был переведен в клуб СКА (Куйбышев), где провел 2 года у Юрия Моисеева. После того, как успешно выступил на турнире Вооружённых Сил, в клуб пришла телеграмма из ЦСКА с требованием командировать игрока в Москву.

С сезона 1976/77 начал выступления за армейцев Москвы. Закончил карьеру после сезона 1985/86 в СКА Ленинград. Всего в чемпионатах СССР сыграл 305 матчей и забил 45 голов.

После окончания карьеры игрока окончил Московский государственный областной педагогический институт в Москве, работал детским тренером и директором хоккейной спортивной школы ЦСКА в течение 14 лет, играл в ветеранской команде «Легенды хоккея СССР».

Кроме того, с 1986 года работал тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой 1978 года рождения, помогая Владимиру Шадрину, стал чемпионом Европы. Причём в той сборной страны играли девять его воспитанников. В 1996—1998 гг. работал тренером ПХК ЦСКА (Москва).

С 2000-х годов являлся экспертом и хоккейным комментатором, в разные годы работая на телеканалах «Россия-1», «Россия-2», «Спорт-1», «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ».

Скончался от сердечного приступа в Туле во время матча ветеранов. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца, возникшая в результате атеросклероза коронарных артерий. Врачи пытались спасти его несколько минут, но смерть наступила мгновенно. Похоронен на Новолужинском кладбище в Химках.

Достижения 
 Восьмикратный чемпион СССР (1978—1985).
 Двукратный обладатель Кубка СССР (1977, 1979).
 Многократный обладатель Кубка Европейских чемпионов.
 В числе лучших защитников чемпионатов СССР — 1979 (список 36 лучших), 1982, 1983 (список 34 лучших).
 Награждён орденом Почёта (2003).
 Заслуженный тренер России.
 Обладатель премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор Молодёжный чемпионат мира по хоккею. Россия — США» (посмертно).

Семья 
Был женат, двое детей. Сын Сергей — хоккеист. Дочь Анастасия занималась фигурным катанием, работает тренером.

Память 
Именем Гимаева назван спортивный комплекс «Туймазы-Арена» в городе Туймазы и ледовый дворец Гимаев Арена в городе Рубцовске.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Eliteprospects.com
 Сергей Гимаев. Хоккей — игра для настоящих мужчин
 Профиль на сайте ХК «Легенды хоккея СССР»
 Биография на сайте Хоккеист. Инфо

Игроки ХК СКА Куйбышев
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Выпускники Московского государственного областного университета
Хоккейные тренеры России
Спортивные журналисты России
Спортивные комментаторы России
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Похороненные на Новолужинском кладбище
Лауреаты премии ТЭФИ